Protagora  – nome proprio di persona italiano maschile
Protagora  – dialogo di Platone
Protagora  – filosofo greco del V secolo a.C.